Henry Slocum henviser til flere artikler:
 Henry W. Slocum – amerikansk politiker og unionsgeneral.
 Henry Slocum Jr. – amerikansk tennisspiller.